De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2018 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 12 augustus 2018 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)